

Третьяково — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Третьяково — село, Тісульський округ, Кемеровська область
 Третьяково — селище, Третьяковський район, Алтайський край